Стив Старки () — американский  и второй помощник режиссёра, который широко ассоциирован с Робертом Земекисом. Он работал дополнительным монтажёром для фильмов «Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар» (1980) и «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая» (1983).

Фильмография 
 Прогулка / The Walk (2015) (продюсер)
 Экипаж / Flight (2012) (продюсер)
 Тайна красной планеты / Mars Needs Moms (2011) (продюсер)
 Живая сталь / Real Steel (2011) (исполнительный продюсер)
 Рождественская история / A Christmas Carol (2009) (продюсер, режиссёр второй команды)
 Беовульф / Beowulf (2007) (продюсер, режиссёр второй команды)
 Дом-монстр / Monster House (2006) (продюсер)
 Последний отпуск / Last Holiday (2006) (продюсер)
 Полярный экспресс / The Polar Express (2004) (продюсер, режиссёр второй группы)
 Великолепная афера / Matchstick Man (2003) (продюсер)
 Изгой / Cast Away (2000) (продюсер, режиссёр второй группы)
 Что скрывает ложь / What Lies Beneath (2000) (продюсер, режиссёр второй группы)
 Контакт / Contact (1997) (продюсер, режиссёр второй группы)
 Форрест Гамп / Forrest Gump (1994) (продюсер, режиссёр второй группы)
 Смерть ей к лицу / Death Becomes Her (1992) (продюсер)
 Безумные подмостки / Noises Off (1992) (со-продюсер)
 Назад в будущее 3 / Back to the Future Part III (1990) (ассоциированный продюсер)
 Назад в будущее 2 / Back to the Future Part II (1989) (ассоциированный продюсер)
 Кто подставил кролика Роджера / Who Framed Roger Rabbit (1988) (ассоциированный продюсер)
 Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая / Return of the Jedi (1983) (дополнительный монтажёр)
 Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар / The Empire Strikes Back (1980) (дополнительный монтажёр)

Награды 
В 1994 году Старки стал одним из продюсеров фильма «Форрест Гамп», который принадлежал Роберту Земекису. На следующий год, на 67-й церемонии вручения Оскар, за этот фильм Старки получил премию «Оскар» в категории лучший фильм, которую он разделил вместе с Венди Файнерман и Стивом Тишем.

Ссылки 

Лауреаты премии «Оскар» за лучший фильм (продюсеры)